Mauscheln bezeichnet:

 Mauscheln (Verb)
 Mauscheln (Kartenspiel)